Beneken ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Beneken (* 1939), deutscher Politiker (SPD) und Bremerhavener Stadtverordnetenvorsteher
 Georg Wilhelm Friedrich Beneken (1765–1824), deutscher Prediger
 Justus Hermann Ludwig Beneken (?–1743), deutscher evangelisch-lutherischer Pastor und Superintendent für Lauenburg